Walesa kan syfta på:

 Lech Wałęsa, polsk fackföreningsledare och president.
 Wałęsa (film), polsk film om densamme.